Indonesian Open (golf) - een golftoernooi
 Indonesia Open (badminton) - een badmintontoernooi
 WTA-toernooi van Jakarta - een voormalig vrouwentennistoernooi